Biskupi i Arcybiskupi archidiecezji Monachium i Freising

Monachium i Fryzyngia
Religia w Monachium